Kekrops (von altgriechisch kerkops „der Geschwänzte“) steht für:

 Kekrops I. von Attika, Gestalt der griechischen Mythologie
 Kekrops II. von Attika, Gestalt der griechischen Mythologie, Sohn des Erechtheus

Siehe auch:
 Kekropis (Phyle)